Swanhilda – żona Karola Młota
 Swanhilda – opatka klasztoru w Essen